Greengard ist der Familienname folgender Personen:

 Leslie Greengard (* 1958), US-amerikanischer Mathematiker
 Paul Greengard (1925–2019), US-amerikanischer Biochemiker, Pharmakologe und Neurowissenschaftler